

Єгор'євка — село, Абдулинський міський округ, Оренбурзька область
 Єгор'євка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Єгор'євка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Єгор'євка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Єгор'євка — хутір, Тюльганський район, Оренбурзька область